Scheule ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Scheule (* 1961), deutscher Fernseh- und Hörfunkjournalist 
 Rupert M. Scheule (* 1969), deutscher römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer